92. Mistrzostwa Argentyny w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 16 i 17 kwietnia  2011 w Buenos Aires.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 10 000 m 
Biegi na 10 000 metrów rozegrano 5 marca w Buenos Aires.

Maraton 
Mistrzostwa Argentyny w biegu maratońskim rozegrano 10 kwietnia w Santa Rosa.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Argentynie
Sport w Buenos Aires
2011 w Argentynie
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce